Bubna steht für:
 Bubna (Adelsgeschlecht), ein böhmisches Adelsgeschlecht
 Ortsteil Bubna von Prag

Bubna ist der Familienname folgender Personen:
 Sara Bubna (* 1973), österreichische Fotografin
 Wilhelm Eisner-Bubna (1875–1926), österreichischer Offizier und Leiter des k.u.k. Kriegspressequartiers